En diversas lenguas polinesias, significa «islote de arena» y es un nombre común utilizado en diferentes lugares de la Polinesia:

Islas Marquesas: bancos de arena Motu One (Marquesas), o île de Sable.
Islas de la Sociedad:
Atolón Motu One (de la Sociedad), o Bellinghausen.
Islote del arrecife coralino de Bora Bora.
Islas Cook: islote del atolón Suwarrow.
Islas Loyauté: escollos en Uvea.

Además, de origen inglés es:
Islas Cook: Motu One Foot, «isla de un pie», en Aitutaki.